Nigüelas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nigüelas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Nigüelas (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar